Ламу:
 Ламу - архіпелаг в південно-східній Кенії;
 Ламу - острів архіпелагу Ламу;
 Ламу - місто на острові Ламу;
 Ламу - округ Кенії.
 Музей Ламу - музей в місті Ламу.
 Самуель Ламу (нар. 1981) - камерунський професійний баскетболіст, який грав на позиції центрового.